Puchar Króla Tajlandii 1977 – dziesiąta, jubileuszowa edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 28 października do 12 listopada 1977 roku w Bangkoku.

Wzorem rozgrywek w sezonach 1972 oraz 1975, wszystkie drużyny rozstawiono w tylko jednej grupie. Po zakończeniu meczów fazy grupowej nastąpił mecz finałowy, rozegrany pomiędzy zespołami zajmującymi pierwsze i drugie miejsce w tabeli. Podobnie jak rok wcześniej, finał nie przyniósł rozstrzygnięcia. Zadecydowano więc wspólnie uhonorować pucharem reprezentacje Korei Południowej oraz Malezji, które wystąpiły w finale.
Było to możliwe z uwagi na towarzyski charakter turnieju. Meczu o trzecie miejsce nie rozegrano.

Uczestnicy 
  (debiutant)

Terminarz

Finał 

MISTRZOWIE SEZONU 1977:

Korea Południowa
SIÓDMY TYTUŁ

ORAZ

Malezja
TRZECI TYTUŁ

Uwagi

Bibliografia 
 King's Cup 1977 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 27 listopada 2017].

 
1977 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1977 w Azji